Витримка:  
Витримка (фотографія)  
Витримка вина  
Витримка (література) 
Витримка (психологія)